GNN est un sigle qui peut désigner :
 , un magazine en ligne qui publie des articles et des ressources éducatives sur la génomique et la médecine.

gnn est un code qui peut désigner :
 gumatj, une langue aborigène du nord de l'Australie.

Code